Omgång 1 i kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2018 (OFC) spelades mellan den 31 augusti och 4 september 2015. Matcherna spelades i ett enkelmöte, alla mötte varandra en gång. Samtliga matcher spelades på Loto-Tonga Soka Centre på Tonga. Enbart vinnaren kvalificerade sig för andra omgången.

Tabell

Matcher

Omgång 1

Omgång 2

Omgång 3

1